New World Symphony Orchestra, een academie voor orkestmuzikanten
New World (The Zombies), een album van The Zombies
New World (Do As Infinity), een album van Do As Infinity 
New World (L'Arc-en-Ciel), een lied van L'arc~en~Ciel
New World (band), een band uit de jaren 70.
Into the New World, het debuutalbum van Girls' Generation
New World (film), een Franse film uit 1995.
New World (Stanley Cowell), een album van Stanley Cowell
The New World (film), een film uit 2005 van Terrence Malick
New World (Soul Asylum), een lied van Soul Asylum
New World Records, een platenlabel
New World (Strawbs), een lied van Strawbs
The New World (X), een lied van de band X van hun album More Fun in the New World
New World (tobyMac), een lied van tobyMac
New World (schip), een in 1994 ontplofte olietanker
New World (computerspel), een computerspel van Amazon Games uit 2021
New World ROM, Macintosh computers die geen Macintosh Toolbox ROM-chip hebben